Королько́в — русская фамилия. Корольковы — русский дворянский род.

Известные носители

А — И 
 Корольков, Александр Аркадьевич (род. 1941) — академик РАО.
 Корольков, Алексей Львович (1859—1931) — учёный, профессор Михайловской артиллерийской академии.
 Корольков, Аркадий Михайлович (род. 1964) — полковник ВС РФ, Герой Российской Федерации.
 Корольков, Борис Фёдорович (род. 1936) — советский, российский военный деятель, генерал-полковник авиации, доктор военных наук.
 Корольков, Вениамин Ильич (1854—1897) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Корольков, Виктор Георгиевич (1936—1989) — советский футболист, тренер.
 
 
 Корольков, Григорий Михайлович (1934—2012) — слесарь, Герой Социалистического Труда.
 
 Корольков, Евгений Викторович (1930—2014) — советский гимнаст.

Н — Ю 
 
 Корольков, Павел Михайлович (1899—не ранее 1985) — генерал-лейтенант артиллерии.
 
 Корольков, Фёдор Иванович (1876—после 1920) — генерал-майор Российской императорской армии.



См. также